L'obra de teatre protagonitzada, escrita i dirigida per Albert Espinosa el 2004.
 La pel·lícula protagonitzada, escrita i dirigida per Albert Espinosa el 2008, basada en les obres de teatre El club de les palles i l'anterior.